Atago-jinja (Kyoto)
 Atago-jinja (Tokyo)